Сијете де Марзо има више значења:

 Сијете де Марзо (Пескерија), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Сијете де Марзо (Гереро), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику